

Ніцинське — село, Ірбітський міський округ (Піонерський), Свердловська область
 Ніцинське — село, Слободо-Туринський район, Свердловська область

Див. також 
 Усть-Ніцинське